El término minero puede hacer referencia a:

 Minero, persona que trabaja en una mina.
 Mineros, municipio boliviano en el departamento de Santa Cruz.
 El Minero, escultura en Fabero.
 El Minero de Coquimbo, antiguo periódico chileno.
 Camilo Minero, pintor salvadoreño.
 minero, el nombre popular en Venezuela del ave Lipaugus vociferans.

Enlaces externos